Бака́нова — фамилия, женский вариант фамилии .

Известные носительницы: Баканова, Анна Андреевна (1921—1979) — советский учёный (ядерная физика), лауреат Сталинской и Государственной премии СССР.
 Баканова, Екатерина Александровна (род. 1984) — российская оперная певица.
 Баканова, Камила Джанбулбаевна (род. 1995) — казахстанская кёрлингистка.